Riedersberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Riedersberg (Schwäbische Alb), 932 m, bei Burladingen auf der Schwäbischen Alb
 Jelení vrch, 627 m, bei Polná im Fichtelgebirge

Siehe auch:
 Riederberg